Galdo ima više značenja:
 Galdo (Potenca)
 Galdo degli Alburni